Gilbertville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gilbertville (Iowa)
 Gilbertville (Maine)
 Gilbertville (Massachusetts)

in Kanada:
 Gilbertville (Ontario)